Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 10 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Betsy Nagelsen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Terry Holladay et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
Birmingham
Sport en Angleterre en 1985
Tennis en juin 1985